When All Is Said and Done (album), een album van From Satellite
When All Is Said and Done (ABBA), een lied van ABBA
"When All Is Said and Done" een lied van Trapt